Montesinos hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Personas 
 Antonio de Montesinos (1475 - 1540), dominico español, defensor de los indígenas americanos.
 Egidio Montesinos (1831-1913), educador venezolano.
 Francis Montesinos (1950), diseñador de moda español.
 Fernando de Montesinos (1593-1655), escritor, historiador y presbítero español. 
 Guillermo Montesinos (1948), actor español.
 Pablo Montesino Cáceres(1781-1849), político y pedagogo español.
 Manuel Montesinos Gómiz (1905-1990), abogado, militar y político español.
 Manuel Montesinos y Molina (1796-1862), militar y reformador español.
 Rafael Montesinos Martínez (1920-2005), poeta español.
 Vladimiro Montesinos (1945), militar y político peruano.

Literatura 
 El Caballero Montesinos es un personaje habitual del Romancero Viejo del siglo XVI.

Política 
 Caso Vladimiro Montesinos, incidente político en Venezuela.

Lugares 
 Los Montesinos, término municipal de la provincia de Alicante.

Enlaces externos